Тербуны — село, административный центр Тербунского района Липецкой области.
 Тербуны (станция) — железнодорожная станция Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги в селе Тербуны.
 Тербуны (особая экономическая зона регионального уровня)